Diverse isole portano il nome Phelps tra cui:
Isola Phelps, un'isola antartica dell'arcipelago Windmill.
Isola Phelps, un'isola al largo del Connecticut.